Gioco perverso (The Magus), film diretto da Guy Green (1968)
Gioco perverso, film diretto da Italo Moscati (1993)
Gioco perverso, film di Maurizio Longhi (2004)